ZPV steht für:
 Zentrale Personenverwaltung, siehe Zentrales Personenregister der liechtensteinischen Landesverwaltung
 Zürcher Presseverein

zpv steht für:
 Chichicápam-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung